Augustin Ehrensvärd kan syfta på:
 Augustin Ehrensvärd (förbindelsefartyg, 1915), finländskt förbindelsefartyg

Personer
 Augustin Ehrensvärd (1710–1772), svensk militär 
 Augustin Ehrensvärd (1887–1968), svensk ämbetsman